

Patronymes 
 Helaine Selin (née en 1946), bibliothécaire et éditrice américaine.
 Yevhen Selin (né en 1988), footballeur ukrainien.
 Ari-Pekka Selin (né en 1963), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur.

Prénom 
 Selin Toy (née en 1993), joueuse de volley-ball turque.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme